Ventury steht für:
 Toyota Ventury, Kleinbus der Marke Toyota
 Ventury (Unternehmen), deutscher Energieanlagenbauer